14-й сезон Мирового шоссейного кубка UCI — велошоссейного сезонного турнира 2002 года.

Обзор сезона 
Календарь турнира остался прежним по сравнению с прошлым сезоном и состоял из 10 однодневных гонок проходивших в Европе.

Регламент турнира остался прежним.  Индивидуальный рейтинг  предусматривал начисление очков первым 25 гонщикам на каждой гонке (их количество не зависело от гонки). Чтобы быть классифицированным в итоговом рейтинге гонщик должен был принять участие в 6 из 10 гонок. Победитель сезона определялся по общей сумме набранных очков в течение всех гонок. Командный рейтинг рассчитывался по двухступенчатой схеме. По итогам каждой гонки суммировались места трёх лучших гонщиков каждой команды. После чего происходило ранжирование команд по возрастанию суммы мест. Очки получали 10 лучших команд на каждой гонке. Чтобы быть классифицированным в итоговом рейтинге команда должна была принять участие в 8 из 10 гонок. Победитель сезона определялся по общей сумме набранных очков в течение всех гонок.
Начисляемые очки

Победителем индивидуального рейтинга стал итальянец Паоло Беттини. Второе место занял бельгиец Йохан Мюзеув, третье  – итальянец Микеле Бартоли. 

Среди команд стран пятый раз первенствовала . Второй стала , третьей  – .

Календарь

Итоговый рейтинг

Индивидуальный

Командный

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
  Результаты гонок Мирового шоссейного кубка UCI 2002 на архивной странице Cyclingbase
 Результаты гонок Мирового шоссейного кубка UCI 2002 на Memoire du cyclisme
 Итоговые результаты Мирового шоссейного кубка UCI 2002 на Memoire du cyclisme